Янина Чапе (Janaina Tschäpe, 1973, Мюнхен, Германия, живёт и работает в Бруклине, Нью-Йорк) — современная художница, фотограф.

Образование 
 1994 Artists in Residence Program, Museu de Arte Moderna, Бразилия
 1992 - 1998 Fine Arts Studies, Hochchule fur Bilende Kuenste, Гамбург, Германия
 1997 - 1998 M.F.A. School of Visual Arts, Нью-Йорк, США

Биография 
Янина Чапе родилась в Мюнхене, Германия, в 1973, но провела большую часть детства в Сан-Пауло, Бразилия, на родине своей матери. В 1992 она переехала в Гамбург, где изучала изобразительное искусство в Hochschule für Bildende Küste. В последнее время художница живёт в Нью-Йорке.

Творчество 
Янина Чапе стала известна благодаря видео и фотографическим работам, на которых она часто появлялась в фантастических биоморфных костюмах. Сделанные из ткани, силикона, надувных шаров, они напоминают органические скульптуры Эрнесту Нету. В последние годы художница вернулась к живописи и графике. Её орнаментальные (преимущественно большого формата) композиции с флористическими мотивами сочетают мифологию с визуальным языком абстрактной живописи.

Персональные выставки

Публичные коллекции 
 21st Century Museum of Contemporary of Art, Kanazawa
 Banco Espirito Santo, Lisbon
 Beaubourg, The Pompidou Center, Paris
 Coleção Gilberto Chateaubriand, MAM Museu de Arte Moderna da Bahia, Rio de Janeiro
 Collection Museu Nacional Centro de Arte Reina Sophia, Spain
 Caisse des Dépots et Consignations, Paris
 Clifford Chance, US LLP, New York
 Fondation la Maison Rouge, Paris
 Fondation Antoine de Galbert, Paris
 Guggenheim Museum, New York
 Images au Centre Collection, Paris
 Instituto Itaú, São Paulo
 Frac Champagne Ardennes, Reims
 Fondation Belgacom, Brussels
 MAM Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador
 Moderna Museet, Stokholm
 Mudam Musée d'Art Moderne Grand Duc Jean, Luxembourg
 Progressive Corporation, Ohio
 SMAK, Stedelijk Museum voor actuele kunst, Gent
 Tokyo Roki Co. Ltd,.
 USF Contemporary Art Museum, Tampa

Ссылки 
 Сайт художницы
 Информация о художнице на ArtNet
 Информация о художнице на сайте галереи Sikkema Jenkins & Co

Персоналии по алфавиту
Художницы
Современные художники Германии
Современные художники США